Einen Himmeroder Hof gab oder gibt es unter anderem in:

Himmeroder Hof (Andernach), im Kern mittelalterliches Wohnhaus in der Stadt Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
Himmeroder Hof (Kesten), ehemaliger Hof in der Ortsgemeinde Kesten, Rheinland-Pfalz
Himmeroder Hof (Rheinbach), Hofanlage in Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Himmeroder Hof (Ürzig), Hof in Ürzig, einer Ortsgemeinde an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz